Ayacucho kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Ayacucho, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Ayacucho (kommun i Argentina), San Luis,

Peru 

 Ayacucho (region), 
 Ayacucho, regionhuvudort, Provincia de Huamanga, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar